Campo Grande puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:

Argentina

 Campo Grande (Chaco), localidad de la provincia del Chaco.
 Campo Grande (Misiones), localidad de la provincia de Misiones.
 Campo Grande (Río Negro), municipio de la provincia de Río Negro.

Brasil

 Campo Grande (Mato Grosso del Sur), ciudad capital del estado de Mato Grosso del Sur.
 Campo Grande (Río de Janeiro), barrio de la ciudad de Río de Janeiro.
 Campo Grande (Alagoas), ciudad del estado de Alagoas.
 Campo Grande (São Paulo), distrito de la ciudad de São Paulo.

España

 Campo Grande (Valladolid),  parque público en el centro de la ciudad de Valladolid.
 Estación de Valladolid-Campo Grande, estación de ferrocarril de la ciudad de Valladolid.

Paraguay

 Campo Grande (Asunción), barrio de la ciudad de Asunción.

Portugal

 Campo Grande (Lisboa), freguesia del municipio de Lisboa.
 Campo Grande (Metro de Lisboa), estación doble del metro de Lisboa.